Pedralba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pedralba (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Pedralba de la Pradería (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Pedralba (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar